Krzysztof Kamiński puede hacer referencia a:

 Krzysztof Kamiński (1963-), yudoca polaco; o a
 Krzysztof Kamiński (1990-), futbolista polaco.